

Libri 
 Il libro della giungla  – raccolta di racconti di Rudyard Kipling
 Il secondo libro della giungla  – raccolta di racconti di Rudyard Kipling

Film 
 Il libro della giungla (Jungle Book) – film diretto da Zoltán Korda (1942)
 Il libro della giungla (The Jungle Book) – film d'animazione Disney diretto da Wolfgang Reitherman (1967)
 Mowgli - Il libro della giungla (The Jungle Book) – film diretto da Stephen Sommers (1994)
 Mowgli e il libro della giungla (The Jungle Book: Mowgli's Story) – film diretto da Nick Marck (1998)
 Il libro della giungla 2 (The Jungle Book 2) – film d'animazione Disney diretto da Steve Trenbirth (2003)
 Il libro della giungla (The Jungle Book) – film diretto da Jon Favreau (2016)

Serie televisive 
 Il libro della giungla (Jungle Book Shōnen Mowgli) – serie animata giapponese del 1989
 Mowgli, il libro della giungla (Mowgli: The New Adventures of the Jungle Book) – serie televisiva del 1998
 Il libro della giungla (The Jungle Book) – serie animata indiana del 2010

Videogiochi 
 Il libro della giungla (The Jungle Book) – videogioco del 1994
 Il libro della giungla - Il ballo della giungla (The Jungle Book: Rhythm & Groove) – videogioco del 2001
 Il libro della giungla 2 (The Jungle Book 2) – videogioco del 2003

Pagine correlate 
The Jungle Book